La Latvijas Basketbola Līga 2006-2007 è stata la sedicesima edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'ASK Rīga.

Regular season

Prima fase

Seconda fase: 1. divīzija

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007